Hanson - uma banda pop
Isaac Hanson
Taylor Hanson
Zachary Walker Hanson

Pessoas
Curtis Hanson
Victor Hanson
Tori Hanson
Jennifer Hanson
Hanson (lutador)

Localidades
Hanson (Kentucky)
Condado de Hanson

Desambiguação